A 2019-es rövidpályás gyorskorcsolya-Európa-bajnokságon a férfiak 1000 méteres futamát január 11-én és január 13-án rendezték a hollandiai Dordrechtben.

Az 1000 méteres fináléban Szemjon Jelisztratov végzett az első helyen, míg Liu Shaolin Sándornak –  másodikként célba érve – meg kellett elégednie az ezüstéremmel. A harmadik helyen a szintén orosz Gyenisz Ajrapetyan haladt át célvonalon. Liu Shaoang csak a B fináléban állhatott rajthoz, amelyet megnyert, s így összetettben a hatodik helyen zárt.

Versenynaptár 
Az időpont helyi idő szerint olvashatóak (UTC +01:00).

Eredmény 

Magyarázat:• EF = előfutam • RF = ranglistás futam • ND = negyeddöntő • ED = elődöntő • BD = B döntő • D = döntő• PEN = kizárva

Jegyzetek

Források 
 

F